Tobias Neuber (* 15. August 2000 in Füssen) ist ein ehemaliger deutscher Ski-Alpin-Rennläufer. Er war deutscher Jugendmeister in Abfahrt und Super-G und fuhr für den Skiclub Marktoberdorf.

Leben 
Tobias Neuber stammt aus einer sportbegeisterten Familie und stand bereits mit zweieinhalb Jahren das erste Mal auf Skiern. Mit sechs Jahren fing er in der Renngruppe des Skiclub Marktoberdorf an und fuhr mit acht Jahren sein erstes Rennen.

Karriere 
Mit elf Jahren wurde Tobias Neuber vom Stützpunkt Ostallgäu gesichtet und in den Regionalkader aufgenommen. Durch diverse Erfolge folgte 2014 die Aufnahme in die Eliteschule des Wintersports in Berchtesgaden. Dort absolvierte Neuber 2018 sein Fachabitur. Anschließend wurde er in die Sportfördergruppe der Bundeswehr und die Nationalmannschaft aufgenommen. 2018 wurde er Deutscher Jugendmeister U18 im Abfahrt-Ski in Garmisch. Neuber ist der jüngste und derzeit einzige deutsche Nachwuchsspeedfahrer, der es schaffte, Europacup Punkte einzufahren. 2020 belegte er den 7. Platz der Jahrgangs-Weltrangliste im Bereich Abfahrt.

Schon in jungen Jahren musste Neuber mehrere schwere Verletzungen in Kauf nehmen. Darunter unter anderem ein Schlüsselbeinbruch, ein Sehnenriss am Mittelfingergelenk und ein Bruch im Sprunggelenk. Nach einer verletzungsbedingten Trainingspause beendete er 2022 seine Karriere.

Sportliche Erfolge (Auswahl) 

 2014
 Allgäuer Meister Riesenslalom
 Bayerische Meisterschaft Slalom: 3. Platz

 2015
 Allgäuer Vizemeister Slalom

 2016
 Allgäuer Skiverband Eröffnungsrennen Slalom: 1. Platz

 2017
 U18 FIS Abfahrt Gröden: 2. Platz
 Bayerische Jugendmeisterschaft Riesenslalom Kaltenbach: 3. Platz

 2018
 U18 FIS Riesenslalom Berchtesgaden: 1. Platz
 U18 FIS Super-G Berchtesgaden: 2. Platz
 Vize Deutscher Jugendmeister U18 Super-G Berchtesgaden
 Deutscher Jugendmeister U18 Abfahrt Garmisch 2018

 2019
 FIS Abfahrt Innerkrems: 2. Platz
 Junioren-Weltmeisterschaft Abfahrt Fassatal: 29. Platz
 Junioren-Weltmeisterschaft Super-G Fassatal: 32. Platz
 FIS Super-G Axams: 3. Platz

 2020
 FIS Super-G Garmisch: 1. Platz
 FIS Super-G Garmisch: 3. Platz
 FIS Super-G Berchtesgaden: 2. Platz
 Deutscher Jugendmeister Super-G U21
 Junioren-Weltmeisterschaft Super-G Narvik: 18. Platz

Weblinks 
 https://www.athlet.one/news/tobias-neuber
 https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=al&competitorid=218289&type=result
 https://www.dsv-jahrbuch.de/profile/person/827
 https://www.bsv-ski.de/16-bsv-nachwuchstalente-bei-den-fis-junioren-weltmeisterschaften-ski-alpin-dabei/

Einzelnachweise 

Alpiner Skirennläufer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 2000
Mann